Lista över Ikeas varuhus i världen.



Afrika

Nordamerika

Asien

Europa

Mellan- och Sydamerika

Oceanien

Kommentarer

Källor

Inter IKEA B.V., karta och lista över alla världens IKEA-varuhus

IKEA-varuhus
Ikea

nl:IKEA#Vestigingen